Sigma (letter), de achttiende letter van het Griekse alfabet
Chemie
 Sigmafactor, een eiwit in de prokaryoten
 Sigma-binding, een type chemische binding
Economie
 Sigma Coatings, een verfmerk
 SigmaKalon, een verffabrikant, door fusie ontstaan uit onder meer Sigma Coatings
 Sigma (bedrijf), een Japanse fabrikant van fotografische producten
 Sigma (automerk), een Frans automerk
 SIGMA Elektro GmbH, een Duitse fabrikant van fietsaccessoires
Overig
 Sigma (Capiz), een gemeente in de Filipijnse provincie Capiz
 SIGMA, de afkorting voor Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
 Sigma (scheepsklasse)
 Sigma (wielerploeg), een voormalige wielerploeg
 Sigma Pictures, een filmproducent in 1974 opgericht door Matthijs van Heijningen
 Sigmaplan, een overstromingsplan van de Vlaamse overheid
 Sigma (duo), een Engels 'drum and bass'-duo dat bestaat uit Cameron Edwards en Joe Lenzie
 Sigma (Overwatch), een speelbaar karakter in het videospel Overwatch
 Sigma 6, voorloper van de Engelse band Pink Floyd
 Ander woord voor een stibadium (Romeins meubel)